Ка́мера ( — «комната, келья») — какая-либо закрывающаяся комната, либо замкнутое , либо устройство, важной частью которого является замкнутая :
 Камера — любая из полостей сердца.
 Камера (в математике) — в конечномерном действительном аффинном пространстве  относительно локально конечного множества  гиперплоскостей в  — открытая связная компонента множества .
 Вакуумная камера — герметично ограниченная полость, из которой удалены воздух и прочие газы.
 Велосипедная камера — накачиваемая воздухом замкнутая в кольцо резиновая трубка внутри велосипедной шины.
 Газовая камера — помещение, предназначенное для умерщвления людей газом.
 Примирительная камера — орган, образуемый из представителей администрации и профсоюза для разрешения возникших между ними трудовых конфликтов
 Съёмочная камера — общее название устройств, предназначенных для записи изображения.
 Видеокамера — устройство для видеосъёмки.
 Пресс-камера — фотоаппарат прямого визирования.
 Телевизионная камера — устройство для передачи изображения по телевидению.
 Скрытая камера
 Веб-камера
 Тюремная камера — помещение для содержания заключённых или задержанных.
 Камера-обскура — ящик с отверстием, на задней стенке которого получается изображение.
 Камера сгорания — полость в двигателе для сгорания топлива.
 Камера хранения — комната или сейф для хранения вещей (сумок, багажа ).
 Гамма-камера — основной инструмент современной радионуклидной диагностики.

Искусство 
 «Камера» — роман американского писателя Джона Гришэма (1994).
 «Камера» — фильм по одноимённому роману Джона Гришэма (США, 1996).
 «Камера 211» — фильм режиссёра Даниэля Монсона 2009 года по одноимённому роману Франсиско Переса Гандуля.

Фамилия 
 Камера, Иван Павлович (1897—1952) — советский военачальник венгерского происхождения.

См. также 

 Камерная музыка — музыка, исполняемая небольшим коллективом в небольшом помещении.
  (значения)
  (значения)